Cychry (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grójecki
 Cychry (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Myśliborski